Пчёлы-гоплиты () — один из крупнейших родов пчёл, включающий более 360 видов из семейства Megachilidae.

Описание 
Средней величины пчёлы. Большинство видов политрофны или широко олиготрофны. Чаще обнаруживаются на цветках бобовых и губоцветных растений. Способы гнездования разнообразны (в сухих ветвях, в раковинах моллюсков и т. д.).

Классификация 
Голарктика, более 360 видов. В Европе около 90 видов.
Относится к трибе Osmiini и подсемейству Megachilinae. Выделяют более 20 подродов.

 Hoplitis Klug, 1807
 Acrosmia Michener, 1947
 Alcidamea Cresson, 1864
 Annosmia Warncke, 1991
 Anthocopa Lepeletier & Serville, 1825
 Bytinskia Mavromoustakis, 1954
 Hoplitis (Bytinskia) erythrogastra
 Hoplitis (Bytinskia) negevensis
 Hoplitis (Bytinskia) parasitica
 Chlidoplitis Griswold, 1998
 Coloplitis Griswold, 1998
 Cyrtosmia Michener, 1947
 Dasyosmia Michener, 1947
 Eurypariella Tkalcu, 1995
 Exanthocopa Tkalcu, 1993
 Formicapis Sladen, 1916
 Hoplitina Cockerell, 1913
 Jaxartinula Popov, 1963
 Kumobia Popov, 1962
 Megahoplitis Tkalcu, 1993
 Megalosmia Schmiedeknecht, 1885
 Гоплит рыжий (Hoplitis fulva)
 Microhoplitis Tkalcu, 1993
 Monumetha Cresson, 1864
 Nasutosmia Griswold & Michener, 1998
 Pentadentosmia Warncke, 1991
 Penteriades Michener & Sokal, 1957
 Platosmia Warncke, 1990
 Prionohoplitis Tkalcu, 1993
 Proteriades Titus, 1904
 Robertsonella Titus, 1904

См. также 
 Пчела-плотник фиолетовая
 Hoplitis erythrogastra
 Hoplitis negevensis

Примечания

Литература 
 Осычнюк А. З., Панфилов Д. В., Пономарева А. А. Надсемейство Apoidea. // Определитель насекомых европейской части СССР. Л., 1978. Т. 3, ч. 1: Перепончатокрылые. С. 279—518.

Ссылки 
 Определитель Hoplitis по самкам
 Определитель Hoplitis по самцам
 Список видов Hoplitis
 Worldwide Hoplitis Species Map

Мегахилиды
Роды пчёл